Всеволожск:

 Всеволожск — город в России, административный центр Всеволожского района Ленинградской области.
 Всеволожск — микрорайон города Всеволожска.

См. также 
 Всеволожская (значения)
 Всеволожский
 Город Всеволожск